Bojan Anđelković (1976, Prokuplje, Srbija) je pjesnik, spisatelj, novinar, performativni filozof i radijski umjetnik. 

Diplomirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu na Katedri za srpski jezik i književnost, magistrirao na Institutu Studiorum Humanitatis u Ljubljani iz medijskih studija i doktorirao na Fakultetu za humanističke studije u Kopru iz Filozofije i teorije vizualne kulture. 

Bio je uredik za kulturu i odgovorni urednik ljubljanskog Radia Študent (2007–2012), s kojim i dalje surađuje kao koordinator Otvorene radijske istraživačke platforme RADAR čiji je osnivač. 

Pobjednik je Jugoslovenskog festivala poezije mladih 2001. godine, za što je nagrađen objavljivanjem knjige poezije Lažni Orfej. Tragikomedija u četiri čina (Dom Kulture Vrbas, Vrbas 2002). 

Objavio je filozofsku monografiju Umjetničko ustrojstvo Noordung. Filozofija i njezin dvojnik (Umetniški ustroj Noordung, ZRC SAZU, Ljubljana 2016) koja analizira kompletan pozorišno-umjetnički opus slovenačkog režisera i umjetnika Dragana Živadinova korz prizmu filozofije Žil Deleza i koja se trenutno prevodi na srpski i makedonski jezik. 

Autor je brojnih radijskih emisija, publicističkih, stručnih i naučnih članaka. 

Osnivač je i direktor zavoda za prevođenje i povezivanje jugoslovenskih kultura YugoTranslate.

Od 2003. živi i radi u Ljubljani.